Michael Paul Beasley, Jr. (Comtat de Prince George's, Maryland, 9 de gener de 1989) és un jugador de bàsquet professional nord-americà que juga en la posició d'aler.

Va jugar a la lliga universitària de bàsquet NCAA amb la Universitat Estatal de Kansas un any abans de declarar-se elegible pel draft de l'NBA de 2008. És considerat com un dels millors jugadors de bàsquet de primer any a la universitat de la dècada dels 2000. Encara que és ambidextre, tira amb la mà esquerra.

Carrera a l'institut 
Mentre creixia, Beasley va jugar en un dels més reeixits equips juvenils AAU del país en aquest moment, els Jaguares de PG. Beasley va guanyar diversos campionats nacionals amb aquest equip juntament amb el futur company de reclutes de primer ordre Kevin Durant (Texas) i Chris Braswell (Charlotte). Beasley més tard va passar a jugar a la pilota AAU d'Assalt del 17 DC i menys equip, jugant al costat de jugadors com el futur company d'equip KSU, Ron Anderson, Nolan Smith (Duke), Chris Wright (Georgetown), Austin Freeman (Georgetown) i Julian Vaughn (Georgetown).

Beasley va assistir a un total de sis escoles secundàries: Secundària Bowie (Bowie, Maryland), Acadèmia Nacional cristiana (Fort Washington, Maryland), l'Escola Pendleton (Bradenton, Florida), l'Escola Baptista Riverdale (Upper Marlboro, Maryland), Oak Hill Academy (Mouth of Wilson, Virginia), i de l'Escola Preparatòria de Notre Dame (Fitchburg, Massachusetts). A l'escola secundària superior va fer de mitjana 28 punts i 16 rebots per partit.

El 2006, Beasley va ser un segon equip desfilada All-American i també va ser cridat els homes dels EUA 2006 membre de la selecció Nacional Sub-18 el 26 de juny de 2006. Beasley va fer de mitjana màxims de l'equip de 13,8 punts per partit i 8,3 rebots en el Campionat Sub-18 de 2006 FIBA Américas Homes en San Antonio, Texas. Es va situar cinquè en rebots per partit (8.3 rpp) entre tots els líders del torneig 2006, i ocupa el tercer lloc de tots els temps en el llibre de registre U18 Masculí USA. Va ser nomenat a l'equip All-American de McDonald. En All-American Game Boys 2007 McDonalds va guanyar l'MVP amb 23 punts i 12 rebots. Rivals.com puntuació Beasley Nº 1 a la classe del 2007 perspectives de bàsquet de l'escola secundària.

Carrera a la Universitat

Beasley a Kansas State 
Beasley va començar el seu primer any a l'estat de Kansas en la tardor de 2007. La temporada regular des de 2007 fins a 2008, Beasley va ser un dels jugadors més dominants al país. Els seus 26,2 punts (tercer líder) i 12,4 rebots nació líder van ser els més d'un 12 jugador gran durant tot l'any. Els seus 866 punts totals i 408 rebots classificats en tercer i segon lloc entre tots els estudiants de primer any en la història de la NCAA. També va liderar la nació en dobles-dobles (28), jocs de 40 punts (tres), 30 punts, jocs 10 rebots (13), i de 20 punts, jocs 10 rebots (22). La seva 28 dobles-dobles trencar el rècord doble-doble de primer any anteriorment en mans de Carmelo Anthony, que va haver 22 dobles-dobles en la seva única temporada a Siracusa en 2002-03.

El 23 de febrer de 2008, Beasley va anotar 12 Grans rècord de 44 punts en una derrota per 86-92 al Baylor. (Aquesta marca ja ha estat igualat per Denis Clement l'Estat de Kansas.) Beasley va fer conegut com una força imparable quan es dispara, acabant la temporada de tir 53.7 per cent des del camp (282 de 525). També va acabar la temporada de tir 39.5 per cent des de la línia de 3 punts.
L'1 de març de 2008, la seva jactància no es va fer realitat, com Kansas va guanyar el partit de tornada a Lawrence, 88-74 tot i 39 punts i 11 rebots de Beasley. Ell va igualar un rècord de 12 grans d'igualar el rècord de l'exjugador de Kansas Drew Gooden per a la majoria de dobles-dobles en una temporada (25). Amb el seu esforç de 33 punts, 14 rebots contra Colorado el 4 de març, es va eclipsar Mitch Richmond de 20 una sola temporada punts rècord anys, l'escola (768; 1987-1988)., mentre que ell va trencar el rècord de 12 grans de dobles-dobles en una temporada amb el seu 26 de l'any Ell és el jugador 27 en la NCAA Divisió de la història que per enviar 26 o més dobles-dobles en una temporada i el primer des Utah Andrew Bogut (26) ho va fer en 2004-05.

Premis i honors 
Beasley és un només dos jugadors en la història de l'estat de Kansas per guanyar el primer equip All-America honra de l'Associated Press. En general, Beasley és el cinquè jugador en la història de l'escola per obtenir el reconeixement de qualsevol dels tres equips All-America de l'organització. Beasley va ser un dels 24 finalistes per al John R. Reproductor de fusta de la concessió de l'any i va ser seleccionat pels votants per al Premi John R. Wooden 10 membres 2008 Tot l'equip americà. Va seguir a Kevin Durant com el segon novell excel·lent consecutiva a guanyar 12 grans Jugador de l'Any i l'estudiant de primer any dels premis de l'any.

Beasley es va convertir en el quart jugador en la història de l'escola per a ser honrat com a jugador de la conferència de l'any i el primer des de l'inici de la Gran 12. Va ser el primer jugador a ser nomenat lliga Freshman de l'Any i el dia 12 en general per ser seleccionat com ja sigui novell o Revelació de l'Any des de 1970.

Beasley va ser nomenat Freshman de Nacional de l'Any per CBS Sports.com, Rivals.com, The Sporting News, i l'Associació de Bàsquet dels Estats Units Escriptors (USBWA).També ha estat seleccionat un primer equip All-American per nombrosos punts de venda, incloent CBS Sports.com, Dick Vitale, ESPN.com, Rivals.com, Sports Illustrated, The Sporting News i US Associació d'Escriptors de Bàsquet. A més, va ser triat com a primer Freshman equip All-American per CBS Sports.com i Rivals.com.

A més, va ser nomenat un dels quatre finalistes per al Naismith Jugador de l'Any 2008. També va ser un dels 10 finalistes per l'Oscar Robertson Jugador de l'Any.

Estadístiques 
Col·legi Any GP GS MIN SPG BPG RPG APG PPG FG% FT% 3P%
Kansas State 33 33 31,5 2007-08 1,3 1,6 12,4 1,2 26,2 0,532 0,774 0,379

Post-temporada 
Beasley va liderar als Wildcats a un rècord de 10-6 en joc de la conferència, guanyant una llavor número 3 en el torneig de bàsquet dels 2008 Big 12 Homes en el Sprint Center a Kansas City, Missouri. Els Wildcats es van enfrontar al sembrat No 6 Texas A & M Aggies i van perdre 77-71. Beasley va anotar 25 punts i 9 rebots, una taula curta d'un doble-doble. Li va disparar a 10-21 des del camp i 1-4 des de darrere de la línia de tres punts. Ell també va registrar tres blocs.

Els Wildcats van guanyar un lloc a la Divisió I Torneig de Bàsquet Masculí de la NCAA de 2008 com el sembrat No. 11 a la regió del Mig Oest. Van colpejar el sembrat No 6 USC Trojans. Beasley va anotar 23 punts i 11 rebots per a la seva 27 doble-doble de l'any. No obstant això, els Wildcats van perdre 72-55 a No. 3 de Wisconsin a la segona ronda del torneig. Beasley va afegir 23 punts (només el 6 van anotar en la segona meitat) i 13 rebots contra els teixons seva 28 i última doble-doble.

El 14 d'abril de 2008, Beasley va anunciar que anava a renunciar als seus últims tres anys d'elegibilitat i entrar al draft de l'NBA.

Carrera professional

Miami Heat (2008-2010) 
Beasley durant el seu primer mandat amb l'Heat
El 26 de juny de 2008, Beasley va ser seleccionat segon en el draft de l'NBA de 2008 pel Heat de Miami. Ell va signar amb l'Heat el 2 de juliol

En el seu debut a la Lliga d'Estiu de la NBA, el 7 de juliol de Beasley va anotar 28 punts i va capturar 9 rebots (i tenia 2 assistències), en el minut 23. Ell era segon a la lliga de mitjana de rebot, i lligat en tercer lloc de mitjana d'anotacions a la Lliga d'Estiu de 2008. Durant la seva primera pràctica oficial amb el Heat, va ser colpejat accidentalment en el pit amb el colze d'un company d'equip no identificat. Ell va ser avaluat i va tornar a l'equip un dia més tard amb hematomes al pit, però només va participar en el joc sense contacte Ell havia trencat una mica el estèrnum, i va reprendre exercicis de contacte de 2 dies després d'això.

En el seu primer partit de pretemporada, Beasley va anotar 16 punts davant els Pistons de Detroit. Ell va seguir aquestes actuacions amb 21 punts i 7 rebots, 12 punts i 11 rebots, 14 punts i 6 rebots, 19 punts i no hi ha rebots, 14 punts i 3 rebots, i 19 punts i 9 rebots.En la nit d'obertura de la temporada regular 2008-09, Beasley va anotar 9 punts en la derrota davant els New York Knicks. Va publicar punts totals de dos dígits per als propers nou partits consecutius, incloent un alt de temporada de 25 punts en una derrota davant Charlotte l'1 de novembre. "Ofensivament, he estat un gran creient en ell, només crec que ell pot anotar ho vaig dir fa dos anys: Crec que un dia es pot liderar la lliga en anotació Té una capacitat de Carmelo Anthony per anotar la pilota .. Ell és un problema d'enfrontament cada nit, ell té rapidesa i un tret a aquesta mida. Això ho fa difícil de guàrdia. "

Rius -doc
Després de primera ronda del Heat dels playoffs de 2009, es va informar que Beasley, juntament amb el també principiant Mario Chalmers, havia estat multat diverses vegades al llarg de la temporada per violacions de política de l'equip.

Durant la temporada 2009-10 va ser titular durant tota la temporada. El 19 de febrer, el 2010 va portar als Heat a la victòria sobre els Grizzlies de Memphis amb una continuació de la carrera d'alta 30 punts al llarg de 8 rebots. Per a la temporada, va fer de mitjana 14.8 punts per partit i 6,4 rebots per partit. A la primera ronda pèrdua sèrie de playoffs dels Heat a Boston, les mitjanes es van reduir a 10,4 i 5,8, respectivament.

Minnesota Timberwolves (2010-2012) 
El 12 de juliol de 2010, Beasley va ser traspassat als Timberwolves de Minnesota a canvi de 2011 i 2014 de segona ronda del draft. Beasley va ser negociat amb la finalitat d'alliberar espai al límit salarial per a Miami, el que els permet signar agents lliures Lebron James i Chris Bosh, així com re-signe Dwyane Wade.

El 10 de novembre de 2010, va liderar als Timberwolves a la victòria sobre els Kings de Sacramento amb un rècord personal de 42 punts al llarg amb 9 rebots. Ell va acabar la temporada amb una mitjana de 19,2 punts per partit, que ocupa el primer lloc 20 en la lliga. La temporada 2011-12, Beasley es va torçar el peu contra els Cavaliers de Cleveland el 6 de gener, 2012, que el va mantenir fora durant 11 partits consecutius. Poc després del seu retorn d'una lesió, va liderar als Timberwolves a la victòria sobre els Rockets de Houston amb 34 punts. Durant la temporada 2011-12, va fer una mitjana d'11,5 punts per partit.

Phoenix Suns (2012-2013) 
El 20 de juliol de 2012, Beasley va signar per tres anys i $ 18 milions amb els Suns de Phoenix. [47] Al voltant d'aquest temps, es va decidir a entrenar amb el dues vegades ex armador de campió de la NBA Norm Nixon per tal de millorar el seu joc. En un 7 novembre 2012 joc contra els Bobcats de Charlotte, Beasley va anotar 21 punts, va atrapar 15 rebots, i tenia 7 assistències per ajudar els Suns a guanyar 117-110. El 30 de gener de 2013, Beasley va anotar una temporada alta 27 punts amb 6 rebots i 5 robatoris de pilota des de la banca per liderar als Suns a una victòria de 92-86 contra els Los Angeles Lakers.

El 3 de setembre de 2013, Beasley va ser tallat pels Suns. [49] La decisió es va produir poc després de Beasley havia estat arrestat sota sospita de possessió de marihuana. Lon Babby, president dels Suns d'operacions de básquetbol, va dir: "Hem treballat intensament per dedicar-nos a l'èxit de Michael, però hem de mantenir els estàndards de construir una cultura de campionat."

Tornar a Miami (2013-2014) 
Beasley durant el seu segon mandat amb l'Heat, jugant contra els Wizards de Washington a l'abril de 2014.
L'11 de setembre de 2013, Beasley va signar amb l'Heat de Miami. [51] El Heat va arribar a les Finals de l'NBA per quarta vegada consecutiva a 2014, amb Beasley fent la seva primera Finals aparició en el Joc 5 de la sèrie davant els Spurs de San Antonio. El Heat va perdre el Joc 5 i la sèrie, ja que els Spurs van guanyar 4-1.

Shanghai Sharks (2014-2015) 
El 25 de setembre de 2014, Beasley va signar un contracte no garantit amb els Grizzlies de Memphis. No obstant això, més tard va ser tallat pels Grizzlies el 9 d'octubre de 2014 a fi de signar a la Xina. Aquest mateix dia, signar un contracte d'un any amb els Xangai Sharks de l'Associació Xinesa de Bàsquet. Durant el Joc 2015 ACB All-Star, Beasley va sortir de la banca per anotar 59 punts, establint un rècord ACB per a la majoria de punts en All de la lliga Joc d'Estrelles.

Tot i una mitjana de 28.6 punts, 10.4 rebots, 5.2 assistències i 1.9 robatoris en 37 partits, Beasley no va poder portar els taurons als playoffs ACB, ja que va acabar el 12 amb un rècord de 17-21.

Segona volta a Miami (2015) 
El 26 de febrer de 2015, Beasley va signar un contracte de 10 dies amb l'Heat de Miami. L'endemà, ell va fer el seu retorn per al Heat, registrant 7 punts i 2 rebots en una derrota per 102-104 als Pelicans de Nova Orleans. Després va signar un segon contracte de 10 dies amb l'Heat, el 8 de març, i per a la resta de la temporada el 18 de març 
El 28 de juny de 2015, l'Heat es va negar a recollir els seus 1.300.000 $ opció de l'equip en 2015-16 el contracte de Beasley, fent d'ell un agent lliure.

Shandong Golden Stars (2015-present) 
El 30 de setembre de 2015, Beasley va signar amb els Shandong estrelles d'or per a la temporada 2015-16, que tornen a la Xina per a un segon període.

Qüestions extraesportives 
El 3 de setembre de 2008, en el Programa de Transició El novell de l'NBA, Beasley va ser involucrat en un incident juntament amb altres novells Mario Chalmers i Darrell Arthur. La policia va respondre a l'habitació d'un hotel de Chalmers i Arthur després d'una alarma d'incendi a les 2 del matí i van assegurar que l'habitació feia olor molt forta a la crema de la marihuana, però cap es va trobar i no es van presentar càrrecs. Chalmers i Arthur van ser excusats del camp per l'incident i més tard van ser multats amb 20.000 $ cadascun per faltar el campament de novells, però no van ser multats o suspesos per qualsevol violacions relacionats amb les drogues. Tant més tard va negar qualsevol implicació amb la marihuana. Originalment, ESPN va informar que Beasley també va estar present a la sala, però no va ser demanat deixar el campament. La història va ser posteriorment actualitza i qualsevol menció de Beasley va ser retirat de l'article.

El 18 de setembre de 2008, Beasley va ser multat amb 50.000 $ per la lliga per la seva participació en l'incident després de Pat Riley va obligar a confessar oficials de la lliga que s'havia lliscat per la porta quan va arribar la policia.

El 24 d'agost de 2009, Beasley els informes, es va registrar en un centre de rehabilitació de Houston, tot just dies després que va publicar fotos de si mateix a la seva pàgina de Twitter, amb el que alguns han especulat que la marihuana en el fons. No se sap si la rehabilitació va ser drogues relacionats; oficialment que estava rebent assessorament per qüestions relacionades amb l'estrès.

El 26 de juny de 2011, Beasley estava conduint al suburbi de Minneapolis de Minnetonka, quan va ser detingut per un policia per excés de velocitat. El policia es va adonar que el cotxe feia una forta olor de marihuana. L'oficial suposadament va trobar marihuana en una bossa de plàstic sota el seient del passatger davanter. No obstant això, Beasley va dir que la marihuana no era seu, però pertanyia a un amic que acabava de caure apagat. Beasley va ser conseqüència multat i multat.

L'agost de 2011, Beasley va ser en una gira streetball NYC amb un bon amic i de les estrelles d'Oklahoma City Thunder Kevin Durant cap endavant quan es va ficar en un altercat amb un provocador, ficant una mà a la cara.

El 6 d'agost de 2013, Beasley va ser arrestat sota sospita de possessió de marihuana a Scottsdale, Arizona. D'acord amb informes de la policia, els narcòtics van ser confiscats pel cotxe de Beasley després que va ser detingut per una violació de trànsit. Aquest arrest va ser un factor en la retirada oficial de Beasley dels Suns d'un mes més tard.

Al setembre de 2014, un cas d'assalt sexual de gener 2013 la participació de Beasley va ser abandonat després que es va establir sense causa probable.

Referències 

Jugadors de bàsquet de Maryland
Jugadors de l'NBA
Alumnes de la Universitat Estatal de Kansas